Тактическая группа «Беларусь» (, ) — группа добровольцев из Беларуси, которые участвовали в вооружённом конфликте на  Донбассе. Принимали участие в боевых действия на стороне Украины сначала в составе ДУК «Правый сектор», а затем — в составе различных формирований Украинской добровольческой армии и Вооружённых сил Украины, как самостоятельная тактическая единица на фронте не дислоцируется.

История 
Белорусские добровольцы участвуют в боевых действиях на востоке Украины, начиная с весны 2014 года. Группа белорусских националистов участвовала в Боях за Пески, вблизи Донецкого аэропорта в июле 2014 года. В том же году был создан Отряд «Погоня». Добровольцы, которые составили основу будущей тактической группы «Беларусь», принимали участие в боях за Авдеевку в 2014 году.

Тактическая группа «Беларусь» была основана в июне 2015 года, и принимала участия в боях за Авдеевку, Пески, Волноваху, Марьинку.

10 августа 2015 года в бою под Волновахой погиб первый боец белорусской группы - В. В. Тилеженко, и был тяжело ранен А. Н. Черкашин, позднее умерший в госпитале.

Бойцы не сообщают, сколько человек насчитывает их формирования. Известно, что в неё входят экс-политзаключённые Эдуард Лобов и Василий Парфенков, активист белорусской оппозиции Ян Мельников, а также бойцы с позывными «Ваяр», «Зубр» и «Тур».

Потери и Память 
28 марта 2016 года в Киеве открыли памятник белорусам, погибшим за Украину. На нём указаны имена Михаила Жизневского, погибшего во время событий Евромайдана, а также  и  — погибших добровольцев тактической группы «Беларусь». Алесь Черкашин был награждён .

13 марта 2022 года под Киевом погиб Алексей Скобля по кличке «Тур», входивший в состав тактической группы «Беларусь», а также в батальон имени Кастуся Калиновского.

Примечания 

Вооружённые силы Украины во время вооружённого конфликта на востоке Украины
Воинские части и формирования, созданные в 2015 году
Белорусско-украинские отношения
Белоруссия во время российско-украинской войны